Râul Șieu se poate referi la:

 Șieu - afluent al Izei
 Șieu - afluent al Someșului Mare